Smabers ist der Familienname von

 Hanneke Smabers (* 1973), niederländische Hockeyspielerin
 Minke Smabers (* 1979), niederländische Hockeyspielerin